Le qualificazioni del singolare  del BNP Paribas Masters 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoBNP Paribas Masters  2009 prevedevano 24 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
 Marc Gicquel (ultimo turno)
 Frederico Gil (ultimo turno)
 Florent Serra (ultimo turno)
 Peter Luczak (primo turno)
 Ernests Gulbis (primo turno)

 Arnaud Clément (Qualificato)
 Vincent Millot (primo turno)
 Alejandro Falla (Qualificato)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Łukasz Kubot (Qualificato)
 David Guez (primo turno)

Qualificati 

 Arnaud Clément
 Alejandro Falla
 Vincent Millot

 Łukasz Kubot
 David Guez
 Thierry Ascione

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Masters 2009
ATP World Tour 2009